

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 1 podstawowa
 Przedewsie – część miasta Brzeszcze
 Przedewsie – część wsi Bogucice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Przedewsie – część wsi Okulice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa
 Przedewsie – część wsi Kamień w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Przedewsie – część wsi Krasne-Lasocice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Przedewsie – część wsi Librantowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Przedewsie – część wsi Krakuszowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Przedewsie – część wsi Chorągwica w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Przedewsie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów
 Przedewsie – część wsi Gorzyczki w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Gorzyce
 Przedewsie – część wsi Kołaczkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Przedewsie – część wsi Sułkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Przedewsie – część wsi Hołudza w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica
 Przedewsie – część wsi Pieczonogi w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowski, w gminie Oleśnica